Риф, РИФ, RIF — многозначное слово и аббревиатура:

 Риф — возвышение морского дна на мелководье.
 Риф — приспособление, при помощи которого можно изменять площадь парусности.
 Риф — экспортный вариант советского ЗРК «Форт» (корабельная версия ЗРК С-300).
 Риф — советская радиолокационная станция корабельного базирования.
 «Риф» — один из фортов Кронштадта, бывшая Александровская батарея.
 Рифы — берберский народ северо-западной Африки.
 Риф, Даниэла (род. 1987) — швейцарская триатлонистка.
 Риф — татарское мужское имя.

Топоним 
 Риф — архипелаг в Тихом океане, принадлежащий Соломоновым Островам.
 Риф — один из Западно-Фризских островов, принадлежащих Нидерландам.
 Риф — горный хребет и одноимённый регион на севере Марокко.
 Рифская республика — государство, существовавшее на территории Марокко в 1921—1926 годах.

Аббревиатура 
 РИФ — Российский императорский флот.
 РИФ (Российский интернет-форум) — ежегодный форум деятелей Рунета, проводится с 1997 года.
 РИФ (реакция иммунофлуоресценции) — метод иммунологического исследования крови.
 РИФ (раби Ицхак Фаси) — один из крупнейших раввинов XI века.

См. также 
 Рифф (значения)
 RIF
 Рифовый узел
 Рифовый узел (альпинизм)
 Рифт — геологический термин
 RIFT — компьютерная игра
 The Reef — оригинальное название австралийского триллера 2010 года

Примечания